Яркополенское сельское поселение

 Яркополенское сельское поселение — в составе Кировского района Республики Крым
 Яркополенское сельское поселение — в составе Джанкойского района Республики Крым